Plusieurs rapaces diurnes sont des buses ;
 la Buse est une bière artisanale brassées à Villars-Sainte-Croix dans le Canton de Vaud en Suisse ;
 une buse est un embout permettent la pulvérisation, grâce à la formation de fines gouttelettes par réduction de la section ;
 une buse est un tuyau de conduit ;
 BUSE est un acronyme de Brevet universel de sorcellerie élémentaire désignant un examen scolaire imaginaire dans l'univers de Harry Potter ;
 Buse est un prénom féminin turc ;
 Buse est un patronyme.

Voir aussi 
 La Buse est le surnom du pirate français Olivier Levasseur.